José Valverde ist der Name folgender Personen:

* José Valverde (Baseballspieler) (José Rafael Valverde; * 1978), dominikanischer Baseballspieler 
 José Valverde (Radsportler) (* 1981), peruanischer Radsportler 
 José Antonio Valverde (1926–2003), spanischer Biologe
 José Desiderio Valverde (um 1822–1903), dominikanischer Politiker, Staatspräsident 1858

Siehe auch:
 Xosé Filgueira Valverde (auch José Filgueira Valverde; 1906–1996), spanischer Linguist und Schriftsteller